Котляровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Котляровка — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.

Украина 
 Котляровка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Котляровка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Котляровка — посёлок в Покровском районе Донецкой области.
 Котляровка — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Котляровка — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Котлярова